O Campeonato Sergipano de Futebol - Série A2 de 1985 foi campeonato de futebol do Sergipede acesso a primeira divisão do estadual. A competição foi organizada pela Federação Sergipana de Futebol e o campeão foi o Olímpico Futebol Clube

1985